

Cinema
 Just Around the Corner – film del 1921 diretto da Frances Marion
 Dietro l'angolo (Just Around the Corner) – film del 1938 diretto da Irving Cummings

Musica
 Just Around the Corner – singolo della rock band statunitense Cock Robin del 1987
 Just Around the Corner – singolo di Martina McBride del 2016, tratto dall'album Reckless